Le Windy City Open masculin 2016 est l'édition 2016 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du  au . Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. Mohamed El Shorbagy gagne son premier Windy City Open, en battant Nick Matthew en finale sur abandon.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de , dotation identique au tableau féminin. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open
 Windy City Open féminin 2016
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 
 PSA World tour

Masculin 2016
Sport à Chicago en 2016
Sport aux États-Unis en février 2016
Sport aux États-Unis en mars 2016
PSA World Series 2016